Miejscowości i gminy w USA
 Curtis (ang. Curtis Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Alcona
 Curtis – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Frontier
 Osoby
 Ian Curtis – brytyjski wokalista (Joy Division)
 Jamie Lee Curtis – amerykańska aktorka
 Kelly Curtis – amerykańska aktorka
 Moses Ashley Curtis – amerykański botanik
 Tony Curtis – amerykański aktor filmowy
 William Curtis – botanik
 Inne
 Curtis – album amerykańskiego rapera 50 Centa
 Curtis – firma Zbigniewa Niemczyckiego